Jérica kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jérica (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Jérica (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar